Bennington peut faire référence à:

Patronyme 

 Chester Bennington (1976–2017), chanteur américain

Toponyme 

 le comté de Bennington ;
 Bennington, ville de l'état du Vermont,
 le triangle de Bennington, région incluant cette ville ;
  (Indiana) ;
 Bennington (Kansas) ;
 Bennington (Nebraska) ;
 Bennington (New Hampshire) ;
 Bennington (New York) ;
 Bennington, ville située en Oklahoma ;
 .

Divers 
 Bataille de Bennington
 Bennington College, université privée de Bennington dans le Vermont
Patronyme anglais